

Cinema 
 A Price on His Head – film del 1914 diretto da Warwick Buckland
 A Price on His Head – film del 1916 diretto da Ben Horning

Musica
 A Price on His Head – album di Alan Price